Аристобу́л IV (; ) — царевич Иудеи, сын Ирода Великого от второй жены Мариамны, отец Ирода Агриппы I, последний представитель династии хасмонеев.

Биография 
Учился в Риме, вместе с братом . Возбудив подозрения отца, оба брата вели жалкую жизнь и дважды призывали на защиту к себе иноземцев — сначала императора Августа, затем царя Архелая Каппадокийского, тестя Александра. Женился на Беренике, дочери его тёти Саломеи. По приказанию отца оба брата задушены были в Севастии, в 7 году до н. э.. Были захоронены в Александрионе.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 

Иродиады
Евреи и иудаизм в Римской империи
Казнённые за государственную измену
Наследники, не вступившие на престол